Hochfelden – gmina we Francji
 Hochfelden – gmina w Szwajcarii